Gondiães pode ser:

 Gondiães - freguesia no concelho de Cabeceiras de Basto, Portugal
 Gondiães - freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal

Desambiguação